

Patronyme

 Goran Vučević (1971-), footballeur croate ;
 Nikola Vučević (1990-), joueur de basket-ball monténégrin ;
 Savo Vučević (1957-), entraîneur franco-monténégrin de basket-ball.

Patronyme slave